Пашуто — фамилия.

 Известные носители